

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1915, as seguintes agremiações:

 Andarahy Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, do Rio de Janeiro
 Carioca Football Club, do Rio de Janeiro
 Cattete Football Club, do Rio de Janeiro
 Club Athletico Guanabara, do Rio de Janeiro
 Sport Club Mangueira, do Rio de Janeiro
 Villa Isabel Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1915
Campeonato Carioca de Futebol de 1915‎